Fouda ist der Familienname folgender Personen

 Adrienne Ndongo Fouda (* 1990) ist eine kamerunische Fußballspielerin
 Yosri Fouda (* 1964), ägyptischer investigativer Reporter, Autor und Fernsehmoderator